Batalla de Hímera puede referirse a al menos tres batallas que tuvieron lugar en Hímera (Sicilia) en la Edad Antigua:

 Batalla de Hímera (480 a. C.)
 Batalla de Hímera (409 a. C.)
 Batalla de Hímera (311 a. C.)